

Geografie

Argentinië 
San Francisco (Córdoba), een plaats in de provincie Córdoba
San Francisco de Laishi, een plaats in de provincie Formosa
San Francisco del Chañar, een plaats in de provincie Córdoba
San Francisco del Monte de Oro, een plaats in de provincie San Luis
San Francisco Solano (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires

Colombia 
San Francisco (Antioquia), een gemeente in departement Antioquia
San Francisco de Sales, een gemeente in departement Cundinamarca
San Francisco (Putumayo), een gemeente in departement Putumayo

Costa Rica  
San Francisco de Dos Ríos, een district van de hoofdstad San José en de derde stad van het land
San Francisco (Goicoechea), een deelgemeente van het kanton Goicoechea in de provincie San José
San Francisco (kanton Heredia), een deelgemeente van het kanton Heredia in de provincie Heredia
San Francisco (San Isidro), een deelgemeente van het kanton San Isidro in de provincie Heredia

Dominicaanse Republiek  
San Francisco de Macorís, een stad in de provincie Duarte

El Salvador  
San Francisco Chinameca, een gemeente in het departement La Paz
San Francisco Gotera, een gemeente in het departement Morazán
San Francisco Javier, een gemeente in het departement Usulután
San Francisco Lempa, een gemeente in het departement Chalatenango
San Francisco Menéndez, een gemeente in het departement Ahuachapán
San Francisco Morazán, een gemeente in het departement Chalatenango

Filipijnen  
San Francisco (Agusan del Sur), een gemeente in de provincie Agusan del Sur
San Francisco (Cebu), een gemeente in de provincie Cebu
San Francisco (Quezon), een gemeente in de provincie Quezon
San Francisco (Southern Leyte), een gemeente in de provincie Southern Leyte
San Francisco (Surigao del Norte), een gemeente in de provincie Surigao del Norte

Guatemala  
San Francisco (Petén), een gemeente in het departement Petén

Honduras  
San Francisco (Atlántida), een gemeente in het departement Atlántida
San Francisco (Lempira), een gemeente in het departement Lempira
San Francisco de Becerra, een gemeente in het departement Olancho
San Francisco de Coray, een gemeente in het departement Valle
San Francisco de la Paz, een gemeente in het departement Olancho
San Francisco de Ojuera, een gemeente in het departement Santa Bárbara
San Francisco de Opalaca, een gemeente in het departement Intibucá
San Francisco de Yojoa, een gemeente in het departement Cortés
San Francisco del Valle, een gemeente in het departement Ocotepeque

Mexico  
San Francisco Coacalco, een stad in de staat Mexico
San Francisco del Rincón, een stad in de staat Guanajuato

Nicaragua  
San Francisco de Cuapa, een gemeente in het departement Chontales
San Francisco del Norte, een gemeente in het departement Chinandega
San Francisco Libre, een gemeente in het departement Managua

Panama  
San Francisco (Panama), een plaats in Panama
San Francisco (district), een district in de provincie Veraguas

Spanje 
 San Francisco (Huércal-Overa)

Venezuela  
San Francisco (Falcón), een gemeente in de staat Falcón
San Francisco (Zulia), een gemeente in de staat Zulia

Verenigde Staten  
San Francisco, een stad en county in Californië
 San Francisco (rivier)

Overige 
San Francisco (1936), een film van W.S. Van Dyke
San Francisco (1968), een film van Anthony Stern
San Francisco (koekje)
San Francisco (lettertype)
 San Francisco (metrostation) van de metro van Madrid
San Francisco (schip)
San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair), een single van Scott McKenzie uit 1967

Zie ook 
San Francesco, doorverwijspagina
São Francisco, doorverwijspagina
St. Francis, doorverwijspagina (inclusief Sint-Franciscus)